Кузьма Зуев:
 Зуев, Кузьма Андреевич (1914—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зуев, Кузьма Феофанович (1925—2007) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.